Vladimirovac (Chorwacja)
 Vladimirovac (Serbia)